Alena kan syfta på:

 Alena – en serie av Kim W. Andersson
 Alena (djur) – ett släkte av halssländor
 Alena (namn) – ett namn samt personer med namnet
 ALENA – ett frihandelsavtal Accord de libre-échange nord-américain mellan Mexiko, Kanada och USA